Моро де Тур () — французская фамилия. Возникла в XIX веке, путём прибавления родоначальником приставки «де Тур» («из (города) Тура») к чрезмерно распространённой, на его взгляд, фамилии Моро.

Носители фамилии 
 Моро де Тур, Жак Жозеф (1804—1884) — французский психиатр, первый носитель фамилии.
 Моро де Тур, Поль (фр.; 1844—1908) — французский психиатр и криминалист, старший сын предыдущего. 
 Моро де Тур, Жорж (1848—1901) — французский художник, брат предыдущего.
 Моро де Тур, Тереза (урождённая Шамп-Рено; 1861—1921) — французская художница, жена предыдущего.

См. также 
 Моро